Алькосаука-де-Герреро:

 Алькосаука-де-Герреро — город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Герреро.
 Алькосаука-де-Герреро — муниципалитет в Мексике, штат Герреро, с административным центром в одноимённом городе.